Людвиг Бригер (1849—1919; ) — немецкий ,  и ; профессор Берлинского университета.

Биография

Людвиг Бригер родился 26 июля 1849 года в прусском городе Глатце (ныне Клодзко, Польша). Брат богослова Теодора Бригера. 
В 1875 году окончил Страсбургский университет, после чего слушал лекции в университетах Берлина и Вены; среди его наставников был профессор М. В. Ненцкий.
 
В 1874 году Л. Бригер защитил научную степень доктора медицины.

По окончании обучения Бригер работал под руководством известного немецкого патологоанатома и патофизиолога Юлиуса Фридриха Конгейма и в 1881 году был принят приват-доцентом в Берлинский университет, где спустя девять лет был назначен экстраординарным профессором по кафедре общей патологии. 

Бригер был также соучредителем и редактором немецкоязычного журнала экспериментальной патологии и терапии. 

Людвиг Бригер известен преимущественно исследованиями птомаинов (гнилостных алкалоидов, образующихся в организме животных под влиянием жизнедеятельности бактерий). Его сочинение «Ueber Ptomaine» (в трёх частях: «Ueber Ptomaine», Берлин, 1885; «Weitere Untersuchungen über Ptomaine», Берлин, 1885; «Untersuchungen über Ptomaine», Берлин, 1886), представляет свод учения ο птомаинах в том виде, в каком оно просуществовало несколько десятилетий практически без изменений. 

Перу Бригера принадлежит много других выдающихся работ по различным отраслям медицины; наиболее известными из них являются: «Moderne Hydrotherapie» (1904) и «Physikalische Therapie der Erkrankungen der Muskeln und Gelenke» (1906).

Людвиг Бригер умер 18 октября 1919 года в городе Берлине.

Примечания

Литература 
 
 Когут. «Знаменитые евреи».
 Kürschner, Deutsch. Liter.-Kalend., 1908.

Ссылки